Цевьё:
 Цевьё — часть стрелкового оружия.
 Цевьё — специальный термин, обозначающий стержень, стержневую часть чего-нибудь (например, цевьё якоря).